Ната́лия Все́володовна Ло́йко (22 сентября 1908, Санкт-Петербург — 23 августа 1987, Москва) — русский советский детский писатель.

Биография 
Родилась в семье помощника присяжного поверенного, секретаря Российской лиги эсперантистов Всеволода Ивановича Лойко (1884—1919) и Марии Александровны Колмансон (1887—1962), уроженцев Минска; семья жила на 17-й линии Васильевского острова, дом 32, потом на улице Лодейнопольской, дом 9. Отец, выпускник Санкт-Петербургского университета, был одним из главных редакционных сотрудников доктора медицины Александра Аснеса — основателя и издателя ежемесячного журнала «Российский эсперантист» (Русланда Эспэрантисто) и позже журнала «Эспэро»; дед, Иван Маркович Лойко (1856—1905), был пионером эсперанто в Минске, выполнил первые в России переводы с этого языка («Палец-календарь» в газете «Виленский вестник», 1891), позднее публиковал переводы и собственную поэзию на эсперанто. Мать была старшим научным сотрудником Института государства и права АН СССР.

В 1936 году окончила Московский архитектурный институт.

Вместе со вторым мужем Александром Беком написала роман «Молодые люди» (1954), после чего начала писать самостоятельно. Автор повестей и рассказов для детей и юношества «Ася находит семью» (в журнальном варианте «Дом имени Карла и Розы»), «Женька-наоборот», «Яма — это гора», «День, отмеченный камешком», «Шкатулка с набором», «Обжалованию подлежит». 

Под её редакцией вышло посмертное четырёхтомное собрание сочинений Александра Бека (1974). 

Член Союза писателей СССР. Жила на улице Черняховского, дом 4, квартира 72.

Умерла в 1987 году. Похоронена на Головинском кладбище.

Семья 
 Первый муж — писатель Александр Израилевич Шаров.
 Дочь — библиограф Нина Александровна Лойко (род. 1930).
 Сын — экономист Михаил Александрович Бек (1940—2018).
 Второй муж — писатель Александр Альфредович Бек.
 Дочь — поэтесса и литературный критик Татьяна Александровна Бек (1949—2005).

Публикации

Романы

Повести и рассказы

Переводы

Редактура

Примечания

Ссылки 

Писатели СССР
Детские писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Выпускники МАРХИ
Похороненные на Головинском кладбище